Illanes ist der Familienname folgender Personen:
 Pablo Illanes (* 1973), chilenischer Autor, Drehbuchautor, Journalist und Regisseur
 Rodolfo Illanes (1958–2016), bolivianischer Jurist und Politiker